Персијски се може односити на:
 Персијски језик
 Персија
 Персијанци